Molekulska formula -{C14H22N2O3}- se može odnositi na:
 Atenolol
 Praktolol